Загайново — село в Троицком районе Алтайского края. Входит в состав Беловского сельсовета.

История 
Основано в 1756 г. В 1928 году состояло из 862 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Загайновского сельсовета Больше-Реченского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 97 %.

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)